Натуральне число 637
 637 рік до нашої ери
 637 рік нашої ери